Кариес може да се отнася за:

 Кариес – инфекциозно стоматологично заболяване;
 Кариес — съвременното име на града в Северна Гърция - Карея, столица на автономната област Атон;
 Кариес – съвременното име на село Оровник, край град Лерин, днешна Северна Гърция;
 Кариес – село в дем Катерини, Гърция.